Авдал

 Авдал  — регион на северо-западе Сомали.
 Авдал — деревня в Азербайджане, Таузский район, Ахмедабадский муниципалитет
 Авдал (:et:Avdal) — бог охоты у лакцев, который у соседей именуется Абдал.
 Аминэ Авдал (1906—1964) — курдский писатель